Csehország
 Jablonné v Podještědí, település a Libereci járásban
 Jablonné nad Orlicí, település az Ústí nad Orlicí-i járásban